BWL peut faire référence à :
  ;
 Betriebswirtschaftslehre, gestion en allemand.

Code IATA des aéroports